Братська могила радянських воїнів у селі Весела Гірка Варварівської сільської ради Юр’ївського району Дніпропетровської області.

Історія 
Братська могила радянських воїнів знаходиться на південно-східній околиці села, на громадянському кладовищі. У могилі поховано 4 бійців 2-ї гвардійської стрілецької дивізії ім. В. І. Чапаєва 6-ї Армії Південно-Західного фронту, які загинули при визволенні села від німецько-фашистських загарбників 19 вересня 1945 року. У 1960 році на могилі було встановлено обеліск із надгробною плитою. У 2017 році було проведено заміну обеліска на стелу.

Площа під пам’яткою — 4 х 5 м.

Додаток 
Меморіальна дошка з написом «Тут, у братській могилі, поховано чотирьох воїнів Південно-Західного фронту, загиблих під час визвольних боїв у районі села Весела Гірка у вересні 1943 р.».

Поховання та територія пам’ятки упорядковані.

Джерела 
ЦАМО СССР ф.334, оп.5252, д.240, л.94-98.

Посилання 
 Вікіпедія:Вікі любить пам'ятки/Дніпропетровська область/Юр'ївський район

Братські могили
Цвинтарі Дніпропетровської області